Krill steht für:

 Krill, Kleinkrebse im Plankton
 Antarktischer Krill, eine Art des Krill

Krill ist der Familienname folgender Personen:

 Natalie Krill (* 1983), kanadische Schauspielerin
 Stefan Krill (1862–1931), deutscher Fotograf
 Torsten Krill (* 1971), deutscher Schlagzeuger

Siehe auch:
 Kryll
 Kryl
 Crill
 Grill
 Krille